Andrea Belluzzi – politico sammarinese
 Giovanni Battista Belluzzi – architetto sammarinese
 Giuliano Belluzzi – ex calciatore italiano
 Giuliano Belluzzi – politico sammarinese, capitano reggente per nove volte dal 1608 al 1644
 Giuliano Belluzzi – politico sammarinese, capitano reggente per otto volte dal 1684 al 1718
 Giuliano Belluzzi – politico sammarinese, capitano reggente per cinque volte dal 1774 al 1801
 Giuliano Belluzzi – politico sammarinese, capitano reggente per otto volte dal 1859 al 1893
 Odone Belluzzi – matematico italiano
 Raffaele Belluzzi – patriota italiano